Марсья́к () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3214. Всего в кантон Марсьяк входят 19 коммун, из них главной коммуной является Марсьяк.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 3497 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Марсьяк на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер